Зелёная Слобода — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёная Слобода — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Зелёная Слобода — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.
 Зелёная Слобода — село в Раменском районе Московской области.